Шмарово:

 Шмарово (Смоленская область)
 Шмарово (Тульская область)